Az 1982-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Jimmy Connors nyerte honfitársa John McEnroe előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John McEnroe (Döntős)
  Jimmy Connors (Bajnok)
  Vitas Gerulaitis (Negyeddöntős)
  Sandy Mayer (Harmadik kör)
  Johan Kriek (Negyeddöntős)
  Gene Mayer (Negyeddöntős)
  Mats Wilander (Negyedik kör)
  Peter McNamara (Első kör)

  Andres Gomez (Első kör)
 - 
  Brian Teacher (Negyeddöntős)
  Mark Edmondson (Elődöntős)
  Brian Gottfried (Második kör)
  Roscoe Tanner (Negyedik kör)
  Buster C. Mottram (Negyedik kör)
  Steve Denton (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1982 a teniszben